

Корнвілл — місто, штат Мен
 Корнвілл — переписна місцевість, штат Аризона